Минько — фамилия.
 Минько, Валерий Викентьевич (род. 1971) — советский и российский футболист; тренер.
 Минько, Владимир Сергеевич (род. 1998) — российский шахматист
 Минько, Нина Ивановна — учёный в области технологии стекла и стеклокристаллических материалов.
 Минько, Олег Терентьевич (1938—2013) — украинский художник и преподаватель, представитель львовской художественной школы.
 Минько, Сергей Анатольевич (род. 1973) — секретарь Мелитопольского горсовета, мэр Мелитополя.

Примечания